John Gardner es el nombre por el que se conoce a:

 John Gardner (escritor británico), escritor británico.
 John Gardner (escritor estadounidense), escritor estadounidense.
 John Gardner Wilkinson, egiptólogo británico.
 John Sharkie Gardner, paleobotánico británico.